Broad Channel, quartier de New York
 Broad Channel, station du métro de New York